De Orodrominae zijn een groep plantenetende ornithischische dinosauriërs, behorend tot de Euornithopoda.

In 2013 stelden Caleb Marshall Brown, David Evans, Michael Ryan en Anthony Russell bij de beschrijving van Albertadromeus vast dat de Thescelosauridae verdeeld konden worden in twee takken: de Thescelosaurinae en een tak waarvoor ze de nieuw naam Orodrominae bedachten. Dit taxon werd gedefinieerd als de groep bestaande uit alle thescelosauriden die nauwer verwant zijn aan Orodromeus makelai Horner and Weishampel, 1988, dan aan Thescelosaurus neglectus Gilmore, 1913. De groep werd expliciet aangeduid als klade, niet als onderfamilie, hoewel zij een uitgang heeft die traditioneel voor onderfamilies gebruikt werd.

De naamgevers stelden enkele gedeelde afgeleide eigenschappen, ofwel synapomorfieën, van de groep vast: het achterhoofdsgat heeft tussen 20 en 30% van de breedte van de condylus occipitalis; het schaambeen raakt een sacrale rib; het uitsteeksel op het schouderblad is scherp en opvallend; de schacht van het kuitbeen is D-vormig in doorsnede.

De positie van de Orodrominae binnen de  Thescelosauridae wordt getoond door het volgende kladogram.

De Orodrominae bestaan uit kleine tweevoetige vormen die leefden tijdens het Krijt van Noord-Amerika.

Literatuur
C.M. Brown, D.C. Evans, M.J. Ryan and A.P. Russell, 2013, "New data on the diversity and abundance of small-bodied ornithopods (Dinosauria, Ornithischia) from the Belly River Group (Campanian) of Alberta", Journal of Vertebrate Paleontology 33(3): 495-520

Euornithopoda